Taj Mahal - mausoléu situado em Agra, na Índia, considerado uma das sete Novas Maravilhas do Mundo
 Taj Mahal (músico) - cantor e guitarrista de blues americano
 Taj Mahal Palace & Tower - hotel de luxo localizado em Bombaim, na Índia

Desambiguações de música